La Société nationale des chemins de fer belges (in sigla SNCB), Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen  (NMBS), o anche Nationale Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen (NGBE), in italiano, Società Nazionale delle Ferrovie del Belgio, è una società pubblica, nata nel 1926, che gestisce l'infrastruttura e gestisce la rete ferroviaria belga.
NMBS/SNCB è presente in:
 trasporto nazionale passeggeri in Belgio, nel quadro di servizio pubblico;
 trasporto internazionale di passeggeri per treni convenzionali, o di treni ad alta velocità, in partnership con la SNCF (Thalys, Eurostar e rete TGV) con Deutsche Bahn (InterCityExpress) e la Nederlandse Spoorwegen (Fyra 2011 uno).
 merci,
 la logistica (attraverso la sua controllata, ABX Logistics).

NMBS/SNCB in numeri (2008) 
Alcuni dati ufficiali:
 Numero dipendenti: 38 331 (4111 per la NMBS/SNCB Holding, NMBS/SNCB per 20.761, 20.761 e 710 per Infrabel ad altri usi)
 1° investitore Belgio: NMBS/SNCB Gruppo investe  nel periodo 2005-2007 e 10,7 miliardi per il periodo 2008-2012.
 Il fatturato del gruppo NMBS/SNCB: .
 L'utile operativo del gruppo NMBS/SNCB: 
 I ricavi del Gruppo NMBS/SNCB: 12,9 milioni
 550 stazioni e fermate
 Più di 3.670 treni passeggeri (nazionale ed internazionale) al giorno
 Più di 160 treni ad alta velocità al giorno
 698 locomotive
 207 milioni di passeggeri l'anno (186,6 milioni nel 2005) tra cui 197 milioni di passeggeri nazionali (172,9 milioni nel 2005) e 9.9 milioni di passeggeri internazionali (13,7 milioni nel 2005)
 Volume delle merci trasportate 60 milioni di tonnellate
 Puntualità: 89,2% dei treni in orario o con un ritardo fino a 5 minuti.
La rete belga ha 3.374 km di linee, tra cui 3.002 elettrificati e 314 km di linee ad alta velocità. L'elettrificazione è principalmente a corrente continua 3000 V, con l'eccezione di nuove linee ad alta velocità (Lilla - Bruxelles, Bruxelles - Liegi e la Liegi - confine tedesco), ma anche la linea 42 Rivage - Gouvy e Athus Mosa (linee 166 e 165) che sono elettrificata a corrente alternata 25.000 V 50 Hz.

Struttura del gruppo NMBS/SCNB 
Dal 1º gennaio 2005, l'organigramma della NMBS/SNCB ha subito una significativa revisione per soddisfare i requisiti della Commissione europea relativa alla liberalizzazione del trasporto ferroviario in Europa. È ora costituita da
 una società madre, NMBS/SNCB Holding (società di diritto pubblico cui lo Stato belga è azionista al 100%), ombrello:
 Infrabel: Il Gestore dell'infrastruttura
 l'operatore NMBS/SNCB che, per ragioni di chiarezza di immagine, ha mantenuto il nome e il logo NMBS/SNCB.

Voci correlate 
 Servizio ferroviario suburbano di Anversa
 Servizio ferroviario suburbano di Bruxelles
 Servizio ferroviario suburbano di Charleroi
 Servizio ferroviario suburbano di Gand
 Servizio ferroviario suburbano di Liegi

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Società ferroviarie belghe
Aziende belghe di trasporto pubblico